Бирилю́сский райо́н — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в северо-западной части Красноярского края России.

Административный центр — село Новобирилюссы.

География 
Сопредельные территории:
 север: Енисейский район
 северо-восток:Пировский округ
 восток: Большемуртинский и Емельяновский районы Красноярского края
 юг: Козульский и Большеулуйский районы Красноярского края
 запад: Тюхтетский округ

Площадь территории — 11800 км².

История 
Бирилюсский район образован 4 апреля 1924 года.

Население

Административное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 11 административно-территориальных единиц — 11 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 11 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

В 1989 году с Арефьевским сельсоветом был объединён Бирилюсский сельсовет.

Населённые пункты
В Бирилюсском районе 42 населённых пункта.

В сносках к названию населённого пункта указана административно-территориальная принадлежность

Местное самоуправление 
 Бирилюсский районный Совет депутатов

Дата формирования: 13.09.2015. Срок полномочий: 5 лет

 Глава района и председатель районного Совета депутатов

Председатель районного Совета депутатов - Макушев Игорь Викторович.

 Лукша Вячеслав Петрович. Дата избрания: 11.07.2018. Срок полномочий: 5 лет

Спорт 
 Полетаев Владимир Валентинович — мастер спорта международного класса, 48-кратный рекордсмен России, Европы и мира по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа по версии AWPC/WPC. Родился 19 октября 1972 года в поселке Рассвет.
 Нелюбова Валентина Петровна родилась 28 февраля в Кемеровской области, окончила школу № 8 в поселке Рассвет. Заслуженный мастер спорта, 12-кратная чемпионка России по жиму лежа, 7-кратная чемпионка Европы и 4-кратная чемпионка мира по пауэрлифтингу.

Примечания

Ссылки 
 Бирилюсский район 
 Краткая справка о муниципальном районе
 Официальный сайт Бирилюсского района